Une barque est un type d'embarcation généralement de petite taille sans gréement mue à l'aviron, à la rame ou au moteur. Il existe de nombreuses variantes.

Le terme barque peut également faire référence à :

Toponyme 

 Barques est une ancienne commune française de Seine-Maritime, fusionnée avec Marques.
 La Barque est un hameau rattaché à la commune française de Fuveau.
 Pointe Aux Barques, une localité située le long du lac Huron dans le Michigan.

Dans l'art et la culture

Cinéma 
 Barque sortant du port de Trouville est un film de Georges Méliès de 1896, considéré aujourd'hui perdu.
 La barque est pleine () est un film suisse de Markus Imhoof sorti en 1981.

Peinture 
 La Barque de Dante est un tableau d'Eugène Delacroix exposé en 1822.
 Barques aux Saintes-Maries est un tableau de Vincent van Gogh peint en 1888.
 La Barque solaire est un poème symphonique de Thierry Escaich créé en 2008.

Autre 
 La Barque des pêcheurs napolitains est un char du cortège de la ducasse d'Ath, créé en 1853.

Musique 
 La barcarolle est une forme musicale, dont le rythme évoque le mouvement lent d'une barque.